The International 2011 — первый в истории турнир по игре Dota 2, проведённый компанией Valve, который был проведён на выставке GamesCom 2011 в Кёльне с 17 по 21 августа 2011 года.  составил 1 600 000 долларов США, дополнительных сборов в фонд не поступало. Сам турнир стал презентацией игры и ежегодным событием киберспортивной сцены. Для освещения турнира были приглашены известные комментаторы, которые в том числе проводили прямые видеотрансляции (через сервис Twitch.tv) на четырёх языках: китайском, немецком, русском и английском.

Участники 

В турнире участвует 16 команд. Прямое приглашение на турнир получили все 16 команд со всего мира, которые в то время играли в DotA (Dota 2 на рынке ещё не было). Отборочных не проводилось.

Команда StarsBoBa из-за проблем с визой приехать на турнир не смогла, и её место заняла чешская команда SGC. Все участники соревнования получили ключи к игре за месяц до турнира, чтобы иметь возможность подготовиться к нему.

Окончательный список участников

Групповой этап 
Групповой этап был проведён 17 августа. Участники были поделены на 4 группы. В группе C три команды набрали одинаковое количество очков, поэтому места определялись исходя из суммы затраченного времени в выигранных матчах.

Турнирная сетка 
После групповой стадии турнир проводился по олимпийской системе с выбыванием после двух поражений. Команды, занявшие 1 и 2 места в группах попали в верхнюю сетку, остальные в нижнюю. Игры проводились с 18 по 21 августа.

Результаты

Интересные факты 
 У всех участников во время игр на руки были надеты специальные браслеты, которые измеряли пульс и выводили его в виде графика, доступного для просмотра зрителям.
 Все сыгранные игры доступны для просмотра на официальном сайте с комментариями на 4 языках: английском, китайском, немецком и русском. Также доступен вариант без комментариев с использованием автокамеры.
 В матче второго полуфинала нижней сетки, который проходил до одной победы, между командами Moscow5 и EHOME произошла ошибка, а именно не работал предмет Gem of True Sight — он не давал обзор на «невидимых стражей». Вследствие чего EHOME видели передвижения соперника, а тот об этом не подозревал.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира .
Итоги турнира
Интервью с победителями
Lenta.ru

2011
2011 год в киберспорте